Натуральне число 1195
 1195 рік до нашої ери
 1195 рік нашої ери